Райцин Єфраїм Хананійович (1903 — 1969) — українсько-російський письменник єврейського походження.
 Райцин Аркадій Емільович (1954) — Голова Правління громадського об'єднання «Обличчя майбутнього», генеральний директор загальнонаціональної програми «Людина року», Президент громадської організації «Клуб „Людина року“».